Jason Demers, född 9 juni 1988 i Dorval, Québec, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Arizona Coyotes i NHL. Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Florida Panthers, Dallas Stars och San Jose Sharks och på lägre nivåer för Worcester Sharks i American Hockey League (AHL), Oulun Kärpät i Liiga och Moncton Wildcats och Tigres de Victoriaville i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Demers  draftades i sjunde rundan i 2008 års draft av San Jose Sharks som 186:e spelaren totalt.

17 september 2017 tradades han till Arizona Coyotes i utbyte mot Jamie McGinn.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Jason Demers NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Jason Demers hockey statistics and profile at hockeydb.com
Jason Demers – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Arizona Coyotes
Spelare i Dallas Stars
Spelare i Florida Panthers
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i Moncton Wildcats
Spelare i Oulun Kärpät
Spelare i Tigres de Victoriaville
Spelare i Worcester Sharks
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Québec
Födda 1988
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2008
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Kanada
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022